Zenor est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (mort en 1978), chef religieux américain
 (née en 1947), actrice américaine
 (1846-1916), homme politique américain dans l'Indiana

Voir aussi
Zonnor, village britannique des Cornouailles

Homonymie de patronyme